Les termes Heney ou Henny peuvent signifier :

Personnes

 Daniel Phillip Henney est un acteur et mannequin américain, né le  dans le Michigan (États-Unis).
 F. A. Heney, président de l'ex-club de chasse et pêche du lac Heney, dans la vallée de la Gatineau, au Québec, au Canada.
 Francis J. Heney (1859 - 1937), juriste américain qui a exercé la fonction de procureur général en Arizona, aux États-Unis, entre 1893 et 1895.
 Hugh Heney, aubergiste irlandais qui acquiert en 1765 la partie sud-ouest de la ferme de Lorimier, à Montréal, au Québec, au Canada.
 Hugues Heney, avocat et député de la Quatorzième législature du Bas-Canada, jusqu'en 1832.
Michael James Heney, entrepreneur en chemin de fer, reconnu dans la construction des deux premiers chemins de fer de l'Alaska.
Thomas William Heney (1862–1928), journaliste et poète australien.

Toponymie

 Lac Heney, un plan d'eau de la municipalité de Gracefield, dans la municipalité régionale de comté (MRC) de La Vallée-de-la-Gatineau, dans la région administrative de l'Outaouais, au Québec, au Canada.

Autres
 Henney Kilowatt, une voiture électrique créée en 1959 aux États-Unis sur la base de châssis Renault Dauphine.